Жуан Антониу Антунеш Карвалью (; род. 9 марта 1997 года в Каштаньейра-ди-Пера, Португалия) — португальский футболист, полузащитник греческого клуба «Олимпиакос», выступающий на правах аренды за португальский «Эшторил-Прая».

Клубная карьера 
Карвалью — воспитанник столичной «Бенфики». 11 января 2015 года в матче против дублёров «Порту» он дебютировал за команду дублёров в Сегунда лиге. В начале 2017 года для получения игровой практики Жуан на правах аренды перешёл в «Виторию Сетубал». 5 февраля в матче против «Ароки» он дебютировал в Сангриш лиге. 19 марта в поединке против «Порту» Карвалью забил свой первый гол за «Виторию». По окончании аренды Жуан вернулся в «Бенфику» и был включён в заявку на сезон.

1 июля 2018 года перешёл в «Ноттингем Форест». Первый гол забил 19 сентября 2018 года в ворота «Шеффилд Уэнсдей».

Международная карьера 
В 2014 году в составе юношеской команды Карвальо принял участие в юношеском чемпионате Европы на Мальте. На турнире он сыграл в матчах против сборных Шотландии, Швейцарии, Германии и Англии.

В 2016 году в составе юношеской сборной Португалии Карвалью принял участие в юношеском чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Австрии, Германии и Италии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Жуан принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и Испании.

Достижения 
Командные

 «Бенфика»
 Обладатель Суперкубка Португалии — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль футболиста 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Эшторил-Прая»